Plusieurs régiments français ont reçu la dénomination « régiment du Dauphin » :

 Infanterie
 Le régiment du Dauphin, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment du Dauphin cavalerie, renommé le  «  de cavalerie » 
 Le régiment du Dauphin dragons, renommé le  «  de dragons » 
 Le régiment de Dauphin-Étranger cavalerie
 Le régiment du Dauphin cavalerie (armée des émigrés). 

Homonymie d'unités militaires